Обувка може да се отнася до:

 Обувка – част от облеклото за носене на краката
 Кабелна обувка – кабелен накрайник, позволяващ лесно и сигурно свързване на кабела
 Спирачна обувка – самостоятелна конструкция с триъгълна форма, която се поставя под колелото, за предпазване от случайно движение на вече спряло превозно средство